Барвинский  () — украинская фамилия. Известные носители:

 Барвинский, Александр Григорьевич (1847—1926) — украинский историк, педагог, общественно- политический деятель.
 Барвинский, Алексей Дмитриевич (1924—1999) — Герой Советского Союза.
 Барвинский, Андрей Олегович (род. 1955) — российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук.
 Барвинский, Борис Фёдорович (1888—1980) — российский и украинский военный деятель, штабс-капитан Русской императорской армии и генерал-хорунжий Армии УНР.
 Барвинский, Василий Александрович (1888—1963) — украинский композитор, пианист.
 Барвинский, Виктор Александрович (1885—1940) — украинский советский историк, архивист.
 Барвинский, Владимир Григорьевич (1850—1883) — украинский издатель, историк, писатель.
 Барвинский, Мартын Григорьевич (1784—1865) — украинский церковный и общественно-политический деятель.
 Барвинский, Осип Григорьевич (1844—1889) — украинский священник, писатель.